Arneo – personaggio della mitologia greca, mendicante di Itaca
 Arneo – personaggio della mitologia greca, padre di Megamede moglie di Tespio
 Terra d'Arneo – territorio nella penisola salentina
 Consorzio di bonifica Arneo – di Nardò, in provincia di Lecce